Guido Borghi – imprenditore (1883)
Guido Borghi – imprenditore (1945)